Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 – 13. edycja Pucharu Kontynentalnego kobiet, na który składały się 2 konkursy na skoczni Tveitanbakken w norweskim Notodden.

Tytułu z poprzedniego sezonu broniła Szwajcarka Sabrina Windmüller.

Ostateczny terminarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2016 w meksykańskim Cancún.

Zarówno oba konkursy, jak i cały cykl wygrała Francuzka Joséphine Pagnier.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego 
Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich